«Мошенничество» (также «Мошенники», ) — кинофильм Федерико Феллини, снятый в 1955 году.

Сюжет 
Главные герои — закоренелые мошенники, разъезжающие по стране в поисках наивных и доверчивых людей. Без зазрения совести они забирают последние сбережения у крестьян, копящих на покупку скотины, или жителей трущоб, ожидающих своей очереди на квартиру. Однако стоит им выйти за рамки своего узкого мирка, и им становится очевидной тщета всей этой деятельности, ввергающей их в страх и разбивающей жизнь их близких.

В ролях 
 Бродерик Кроуфорд — Аугусто
 Ричард Бейсхарт — Пикассо
 Джульетта Мазина — Ирис
 Франко Фабрици — Роберто
 Сью Эллен Блейк — Анна
 Ирен Чефаро — Мариза
 Альберто Де Амичис — Ринальдо
 Лорелла Де Лука — Патриция
 Джакомо Габриелли — барон Варгас

Номинации 
 1955 — Венецианский кинофестиваль
 Золотой лев — Федерико Феллини

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы Италии
Чёрно-белые фильмы Италии
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Италии 1955 года
Криминальные фильмы Италии